Miejscowości w USA:
 Bauxite – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Bauxite (ang. Bauxite Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline